Алексе́й Мешко́в:
 Мешков, Алексей Иванович (1884—1938) — советский архитектор, конструктивист, градостроитель.
 Мешков, Алексей Юрьевич (род. 1959) — советский, российский дипломат.